FC Pakruojis er en litauisk fodboldklub fra Pakruojis.

Holdets farver er gul og blå. Klubben har hjemmebane på Pakruojo central stadion (kapacitet 2.000).

Historiske slutplaceringer

Klub farver 
 Gul og blå.

Nuværende trup 
Pr. 11. februar 2020.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Trænere 
  Aidas Dambrauskas (2016–2019)

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 
 Facebook 
 Pirma lyga pirmalyga.lt 

Fodboldklubber i Litauen
Etableret i 2016